Макка́лох () — шотландське прізвище.

 Воррен Маккалох (1898—1969) — американський нейропсихолог і нейрофізіолог.
 Ян Маккалох (28 липня 1971) —  англійський снукерист.

Адміністративно-територіальні утворення 
 Маккалох — округ у Техасі.
Шотландські прізвища